Давидовский — фамилия.
 Давидовский, Денис Владимирович (род. 1983) — профессиональный хореограф и танцор.
 Давидовский, Иван Елизарович  (1896—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Давидовский, Константин Алексеевич (1882—1939) — русский советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Давидовский, Яков Львович (1897—1938) — комдив РККА, командир 11-го механизированного корпуса (1936—1937).